Евге́ний Васи́льевич Гво́здев (12 декабря 1918, Остров, Псковская губерния — 21 января 2012 года) — советский и казахстанский учёный-паразитолог. Доктор биологических наук (1967), профессор (1968), академик (1979).

Биография 
В 1944 году окончил Казахский государственный университет (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби). В 1976—1988 годах являлся вице-президентом Академии наук Казахской ССР; с 1997 года — почётный директор Института зоологии. С 2003 года является почётным членом Паразитологического общества при Российской Академии наук.

Научная деятельность 
Автор более 300 научных работ, основные труды относятся к области общей гельминтологии, а также фауны и систематики паразитов рыб, птиц и млекопитающих Казахстана. Евгений Васильевич Гвоздев разработал вопросы природной очаговости гельминтозов домашних животных, изучил паразитофауну акклиматизированных в Казахстане животных, биологию нематод и ленточных червей, паразитирующих в охотничье-промысловых животных, выяснил роль птиц в распространении гельминтозов во время сезонных миграций, описал свыше 30 новых для науки видов гельминтов. Под руководством Гвоздева проводились исследования по расшифровке жизненных циклов гельминтов — возбудителей опасных заболеваний человека и животных.

Награждения 
Награждён двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Курмет».

Основные научные работы 
 
 Определение гельминтов зайцеобразных. — М.: 1970. (в соавторстве)
 Основы общей гельминтологии, в трёх томах. — М.: 1970, 1972, 1976. (в соавторстве)

Примечания

Ссылки 
 
 Мир открытий академика Гвоздева // Интервью Елены Брусиловской, «Казахстанская правда» (16.03.2009)

Паразитологи СССР
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва